Girardi puede referirse a:
 Alexander Girardi (1850-1918), actor y tenor austríaco.
 Cristina Girardi (1962- ), antropóloga y política chilena.
 Giulio Girardi (1926-2012), filósofo y teólogo italiano.
 Guido Girardi (1961-), médico y político chileno.
 Giuseppe Giraldi (1848 - 1901), religioso y botánico italiano.
 Joe Girardi (1964-), entrenador de béisbol estadounidense.
 Urbano Girardi (1885-1945), productor agropecuario y político argentino.
 Vittorino Girardi (1938-), filósofo, teólogo y obispo italiano.